Алиреза Дабир — иранский борец вольного стиля.
 Дабир был титулом одного из четырёх классов в обществе Сасанидского Ирана.